Херш () — фамилия. Известные носители:
 Херш, Кристин (род. 1966) — американская певица, гитаристка и автор песен.
 Херш, Сеймур (род. 1937) — американский журналист-расследователь.